Зубари — название населённых пунктов:

Россия 
 Зубари — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Зубари — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Зубари — деревня в Орловском районе Кировской области.
 Зубари — упразднённая деревня в Слободском районе Кировской области России. Находится на территории современного села Стеклофилины Денисовского сельского поселения.
 Зубари — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Зубари — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Зубари — посёлок в Чулымском районе Новосибирской области.
 Зубари — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Зубари — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Зубари — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Зубари — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Зубари — до 2019 г. название деревни Высоковские Зубари в Орловском районе Кировской области.

Украина 
 Зубари — село в Изяславском районе Хмельницкой области.